Geisbach ist ein geographischer Name

Gewässer:
 Geisbach oder auch Geis, linker Zufluss der Fulda in Bad Hersfeld, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen 
 Geisbach (Aurach), linker Zufluss der Aurach (zur Rednitz) nach Neumühle, Gemeinde Büchenbach, Landkreis Roth, Bayern
 Geisbach (Fichtelnaab), linker Zufluss der Fichtelnaab zwischen Mehrmeisel, Landkreis Bayreuth und Brand, Landkreis Tirschenreuth, beide Orte in Bayern
 Geisbach (Saar), linker Zufluss der Saar in Fremersdorf, Gemeinde Rehlingen-Siersburg, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Geisbach (Schandel), linker Zufluss der Schandel (zur  Isen) bei Solling, Gemeinde Mettenheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Geisbach (Tirschenreuther Waldnaab), linker Zufluss der Waldnaab im Liebensteinspeicher, Gemeinde Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Geisbach (Westliche Günz), rechter Zufluss der Westlichen Günz in Markt Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern 

Orte:
 Geisbach (Hennef), Stadtteil von Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Geisbach (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Gaisbach
 Geisenbach
 Geißbach
 Geißenbach
 Geißklingenbach